Francia
La Couture – comune del Passo di Calais
La Couture – comune della Vandea
La Couture-Boussey – comune dell'Eure

Pagine correlate 
Couture